

Stati Uniti d'America
 New Castle – in Colorado
 New Castle – in Delaware
 New Castle – nell'Indiana
 New Castle – nel Kentucky
 New Castle – nel New Hampshire
 New Castle – nello Stato di New York
 New Castle – nella contea di Lawrence, Pennsylvania
 New Castle – nella Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 New Castle – in Virginia

Pagine correlate
Newcastle